Khalkhāl kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khalkhāl (kommunhuvudort i Iran), Ardabil, 
 Shahrestān-e Khalkhāl, kommun, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar